Вадим Евгеньевич Шишимарин (род. 17 октября 2000 года, Усть-Илимск, Иркутская область, Россия) — российский военнослужащий и военный преступник. Командир отделения Кантемировской дивизии, участвовавшей в российско-украинской войне и наступлении на город Сумы. Первый обвиняемый в военных преступлениях на Украине. Признан виновным в убийстве 62-летнего мирного жителя по статье о нарушении законов войны, приговорён сначала к пожизненному заключению, но 29 июля 2022 года наказание было изменено на 15 лет лишения свободы.

Биография 
Вадим Евгеньевич Шишимарин родился в 2000 году в городе Усть-Илимск, Иркутской области. Служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Первый российский военный, осуждённый за военные преступления на Украине.

13 мая 2022 года  предъявил Шишимарину обвинение по статье «Нарушение законов и обычаев войны» украинского уголовного кодекса. По версии прокуратуры, 28 февраля 2022 года в посёлке городского типа Чупаховка Сумской области он выстрелил в безоружного пожилого мужчину, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

Судебный процесс 
Шишимарин содержится под стражей после того, как попал в плен, и лично принимает участие в процессе. Подсудимого защищает адвокат Виктор Овсянников, предоставленный государством. Прокурор Ярослав Ущапивский заявил, что российский военнослужащий признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Адвокат сообщил, что на момент второго дня процесса никто из официальных лиц Минобороны России, либо прочих официальных лиц, не связывался с ним. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля «нет информации» об этом деле. Би-би-си сообщает, что подсудимого Россия оставила — «кажется, что молодой солдат был брошен на произвол судьбы командирами, которые отправили его на войну, и продолжают отрицать, что их силы совершают здесь преступления».

Значимость процесса 
Россия отрицала, что её войска стреляют в гражданских, несмотря на множество доказательств обратного. Украина заявляет, что, возможно, произошло более 11 000 случаев преступлений. По оценке Би-би-си, в конфликте, где преднамеренные нападения на гражданских лиц стали одной из определяющих черт, обвинительное заключение в этом процессе создало значительный юридический прецедент. В ответ в России начали разрабатываться законы и создаваться суды, чтобы судить некоторых украинских заключённых как военных преступников.

См. также 
 Военные преступления в период вторжения России на Украину

Примечания 

Участники вторжения России на Украину
Осуждённые пожизненно на Украине
Военные преступления в период вторжения России на Украину
Военные преступники
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Военнопленные России